Eubulo puede referirse a:

Eubulo (c.405 - c.335 a. C.), orador y hombre de Estado ateniense.
 San Eubulo mártir cristiano conmemorado en el martirologio romano el 7 de marzo de 308.
 Eubulos: poeta cómico ateniense, hijo de Eufranor, que floreció hacia el 360 a. C.